Une moraine est un amas de débris minéral transporté par un glacier
Moraine (Ohio), une ville de l'Ohio
Moraine Valley Community College, un collège situé à Palos Hills dans l'Illinois
Parc d'État de Moraine, un parc d'État de la Pennsylvanie
Moraine Dome, un sommet de Californie